Алексе́й Афана́сьевич Ла́ркин (17 марта 1912 года, деревня Степаново Рязанской губернии — 2 марта, 1958) — архитектор. Член Союза архитекторов (с 1948 года).

Проекты 

Все объекты в Пскове:
 Дом профсоюзов. Советская улица, № 13
Портик Дома Советов. улица Некрасова, № 23
 Жилой дом. Октябрьский проспект, № 10, реконструкция (снесён)
 Жилой дом. Октябрьский проспект, № 14/2
 Жилой дом. Октябрьский проспект, № 16/1
 Жилой дом. Октябрьский проспект, № 19
 Жилой дом. Октябрьский проспект, № 29
 Жилой дом. Октябрьский проспект, № 40
 Жилой дом. Рижский проспект, № 14
 Жилой дом. улица Ленина, № 7
 Кинотеатр "Октябрь", площадь Ленина

Избранные картины 
 «Ленин в Пскове»
 «За власть Советов»
 «Горький на Волге»
 «Восставший смерд»
 «Вещий ворон»
 «Изборск»

Выставки 
 16 марта 2012 года в Псковском музее-заповеднике прошла выставка, посвящённая 100-летию Алексея Ларкина.

Увековеченье памяти 
 Мемориальная доска — на доме по адресу Октябрьский пр. 40 (с 1998 года).

Примечания

Литература 
 А. И Лобачëв. Псковская энциклопедия

Ссылки 
 Ларкин Алексей Афанасьевич 17.03.1912 — 02.03.1958